Lagorce est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme  

 Franck Lagorce (1968-), coureur automobile français.
 Guy Lagorce (1937-), écrivain français.
 Marcel Lagorce (1932-), trompettiste français.

Toponyme 

 Lagorce (Ardèche), commune française de l'Ardèche
 Lagorce (Gironde), commune française de la Gironde

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France